Denkmalzone Ortskern bezeichnet:

 Denkmalzone Ortskern (Birtlingen)
 Denkmalzone Ortskern (Irsch)
 Denkmalzone Ortskern (Masholder)